Tritogonia är ett släkte av musslor. Tritogonia ingår i familjen målarmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Målarmusslor
Tritogonia